Ким Вон Гюн (; 2 января 1917 — 5 апреля 2002) — корейский композитор, автор музыки государственного гимна КНДР.

До освобождения Кореи в 1945 году Ким Вон Гюн окончил три класса средней школы, трудился по рабочей специальности. Увлекался музыкой и изобразительным искусством. После освобождения родины стал профессиональным композитором, обучался музыке в СССР и Японии.

Герой Труда КНДР. Народный артист КНДР.

Музыка 
В 1945 году Ким Вон Гюн написал мелодию «Патриотической песни» — гимна в честь освобождения Кореи от японской оккупации, а уже через год на неё написал стихи Пак Се Ён. Композиция получила название «Эгукка» и в 1947 году была официально объявлена государственным гимном КНДР.

В 1946 году Ким Вон Гюн написал музыку к «Песне о полководце Ким Ир Сене» на слова , ставшую одной из первых песен, прославляющих будущего президента КНДР. Песня стала популярной на долгие годы, так что даже спустя 70 лет после создания ей отводится почётное место в северокорейской пропаганде. Она размещена на Интернет-порталах КНДР и переведена на иностранные языки, включая русский. 

«Песня о полководце Ким Ир Сене» поучила международное признание. Президент Индонезии Сукарно после визита в КНДР в 1965 г. "советовал распространять эту песню в масштабе всей страны" и "устроил торжественный прием в честь руководителей разных стран, принявших участие в мероприятии по случаю празднования 10-годовщины конференции в Бандунге. На нем также торжественно звучала эта песня".

Вон Гюном также были написаны «Марш Кореи», «Марш демократической молодежи», «Песня Великого национального единства», «Песня о борьбе». Кроме того, его перу принадлежат мелодии песен «Восход солнца на горе Пэкту», «Идет вперед стальной отряд», «Мы мчимся вперед в духе Чхоллима», «Наш Верховный Главнокомандующий» и другие.

Общественно-политическая деятельность 
С 1954 года Ким Вон Гюн — глава Центрального Комитета Союза корейских музыкантов, впоследствии — вице-президент и президент этого Союза.

С 1960 года — президент Пхеньянского университета музыки и танца.

С 1985 года — генеральный директор труппы революционной оперы «Море крови».

В 1990 году — председатель музыкального фестиваля за воссоединение Кореи.

Ким Вон Гюн был также председателем Национального музыкального Комитета Кореи и почетным членом Международного музыкального Совета.

Помимо своей музыкальной деятельности, Ким Вон Гюн был депутатом Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР девятого и десятого созывов, занимал руководящие должности в ВНС.

Награды и память 
За большой вклад в развитие северокорейской музыки Ким Вон Гюн был удостоен ордена Ким Ир Сена и почётных званий «Герой труда» и народный артист КНДР. Кроме того, он был объявлен лауреатом международной «Кимирсенской премии» и других наград.

После смерти композитора, вызванной сердечной недостаточностью, Ким Чен Ир послал венок на его гроб.

27 июня 2006 года имя Ким Вон Гюна присвоено Пхеньянской консерватории — учреждению высшего музыкально-художественного образования в КНДР.

Примечания 

Композиторы КНДР
Композиторы — авторы гимнов